Torres steht für:
 Torres (Familienname), spanischer und portugiesischer Familienname
 Torres (Sardinien), sardisches Judikat im Mittelalter
 Torres (Spiel), Gesellschaftsspiel

Torres ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Torres (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 Torres (Rio Grande do Sul), Ort in Rio Grande do Sul, Brasilien
 Torres (Jaén), Ort in Spanien
 Torres (Trancoso), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Trancoso, Portugal
 Torres del Río, Ort in Navarra, Spanien

 Torres Vedras, Ort in Portugal
 Torres-Straße, Meerenge zwischen Australien und Neuguinea

Siehe auch:
 De Torres
 Miguel Torres (Weingut), katalanisches Weingut
 Nationalpark Torres del Paine, Nationalpark in Chile
 Torre